Die Football League Fourth Division 1959/60 war die zweite Spielzeit der vierthöchsten englischen Fußballliga. Die besten vier Mannschaften stiegen in die Football League Third Division auf.

Am Saisonende wurde der AFC Gateshead durch Peterborough United ersetzt. Die ebenfalls unter den letzten vier befindlichen FC Southport, Oldham Athletic und  Hartlepools United erhielten im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1960/61 erneut an der Fourth Division teilnehmen zu dürfen.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 English Football League Tables
 English Leading Goalscorers rsssf.com

1959/60
Fußballsaison 1959/60